Huth est un patronyme porté notamment par :

 Angela Huth (1938-), écrivaine et journaliste anglaise ;
 Christiane Huth (1980-), rameuse allemande ;
 Harold Huth (1892-1967), acteur, réalisateur et producteur britannique ;
 Henry Huth (1815-1878), banquier d'affaires et bibliophile
 James Huth, réalisateur et scénariste français de cinéma ;
 Jannik Huth, footballeur allemand ;
 Jochen Huth (1905-1984), scénariste allemand ;
 Robert Huth (né en 1984), footballeur international allemand ;
 Svenja Huth (1991-), footballeuse allemande ;
 Todd Huth, guitariste américain.

Homonymie de patronyme